MNP steht für:

 MIR in kyrillischer Schrift, das russische Zahlungssystem mit Kreditkarten
 Mobile Number Portability, die Rufnummernmitnahme beim Providerwechsel
 Nördliche Marianen (ISO 3166-Länderkürzel)
 Microcom Networking Protocol (von MNP-1 bis MNP-10, Fehlerkorrektur- und Datenkompressionsprotokolle), siehe Datenkompression
 Nationale Ordnungspartei (türkisch: Milli Nizam Partisi), islamistische politische Partei in der Türkei

MnP steht für: 
 Manganphosphid

mnp steht für:
 Min Bei (ISO-639-3-Code), eine der Min-Sprachen

Siehe auch:
 MNP Tower

Abkürzung